"Na na" – utwór zespołu IRA pochodzący z debiutanckiego albumu
 Na na – album zespołu Lady Pank z 1994 roku
 "Na na" – singel Lady Pank promujący album Na na